Существуют три, а по другой классификации, четыре (см. ниже) вида хламидий.
 Chlamydia trachomatis - возбудитель человеческой трахомы, инклюзионного конъюнктивита (воспаления слизистой оболочки глаз) и венерической лимфогранулёмы, обычно у мужчин.
 Chlamydophila pneumoniae вызывает некоторые виды воспаления лёгких (пневмонии) у человека и животных.
 Chlamydophila psittaci является причиной тяжёлой, передаваемой птицами болезни человека - орнитоза, или пситтакоза, а также заболевания глаз у животных.
 Специальная разновидность Chlamydophila psittaci, иногда выделяемая в отдельный вид, Chlamydophila felis, поражает слизистые оболочки глаз кошек, вызывая у них конъюнктивит, который начинается в одном глазу и затем, приблизительно через неделю, переходит на другой. Инфекция может сопровождаться воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей - ринитом (насморком), фарингитом (воспалением горла), редко - воспалением лёгких. Особенно часто страдают хламидиозным конъюнктивитом котята в возрасте от полутора до трёх месяцев, т.е. после того, как их отнимают от материнского молока. Однако взрослые кошки тоже могут болеть.
Кошачий хламидийный конъюнктивит - очень распространённое, заразное, довольно тяжёлое и длительное заболевание, сопровождающееся сильным разбуханием век и обильными слизистыми выделениями из глаз. Существует профилактическая вакцина против кошачьего хламидиоза, но она не очень эффективна: иммунитет непродолжительный, не сильный, да и проявляется против не всех штаммов бактерии. Хламидиоз лечится антибиотиками. Наиболее эффективный способ лечения кошачьего конъюнктивита - регулярное (три-четыре раза в день) закладывание глазной тетрациклиновой мази под веко кошке в течение двух недель. Даже если симптомы конъюнктивита быстро проходят, надо продолжать применять мазь в течение всего этого срока - ведь бактерия располагается внутри клеток, и антибиотик достигает её с трудом. Другой антибиотик, действенный против хламидиоза - эритромицин. Успешно применяют также хинолоны, например ципрофлоксацин, известный также под фирменными названиями ципролет или байтрил. Кошачья хламидия может обитать также и в половых путях кошки, не вызывая у неё никаких симптомов. Однако это может породить другой распространённый синдром - неонатальный конъюнктивит у новорождённых котят. Обычно весь помёт такой кошки бывает заражённым. Неонатальный конъюнктивит часто приводит к нераскрыванию глаз котят вовремя: веки оказываются слипшимися за счет вязких выделений из глаз. Промывание век, по возможности их осторожное насильственное раскрытие и лечение антибиотиками обязательно - иначе котёнок может потерять глаз.
Иногда считают, что хламидии, обитающие в половых путях кошки, вызывают преждевременные роды, выкидыши и бесплодие - по аналогии с похожими симптомами, вызываемыми хламидиями у человека. В последнее время даже распространился слух, что хламидии могут быть причиной воспаления матки у кошек. Надо сказать, что прямых данных обо всём этом в научной ветеринарной литературе нет. Что касается воспаления матки у кошек - весьма распространённого синдрома, - то главным виновником в большинстве случаев являются патогенные штаммы кишечной палочки - Escherichia coli, а вовсе не хламидии. Хламидии же могут обитать по большей части лишь в дистальных отделах половых путей кошки - влагалище и шейке матки.
При прямом контакте с больным животным кошачий конъюнктивит может передаваться человеку. Однако у человека такой конъюнктивит обычно проходит в лёгкой форме и менее длителен, чем у кошек. Тем не менее, осторожность надо соблюдать.

Болезни кошек